Modest (biskup Trewiru) (zm. 486?)
 Modest z Jerozolimy (zm. 634) – wspominany w greckich synaksariach
 Modest z Karyntii
 Modest Andlauer (1847-1900) – francuski jezuita, misjonarz, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Modest